Bitwy pod Iławą Pruską:
 25 maja 1455 roku – pomiędzy Polską a Zakonem Krzyżackim
 7 i 8 lutego 1807 – pomiędzy Francją a Rosją